Il singolare del Monte Carlo Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alberto Mancini ha battuto in finale 7–5, 2–6, 7–6, 7–5 Boris Becker.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Monte Carlo Open 1989